Гарпия:

 Гарпии () — в древнегреческой мифологии божества, персонификации различных аспектов бури.
 Гарпии — некоторые крупные хищные птицы семейства ястребиных, обитающие в тропических лесах, а также один из родов этих птиц.
 Гвианская гарпия () — хищная птица из семейства ястребиных, распространённая в Южной Америке.
 Новогвинейская гарпия () — хищная птица из семейства ястребиных, распространённая на Новой Гвинее.
 Гарпия-обезьяноед или филиппинская гарпия, филиппинский орёл, обезьяноед () — хищная птица из семейства ястребиных, распространённая на Филиппинах.
 Южноамериканская гарпия () — крупная хищная птица из семейства ястребиных, распространённая в Центральной и Южной Америке.
 Большая гарпия или большой вилохвост, пятнистый вилохвост, шелкопряд-гарпия (лат. Cerura vinula = Dicranura vinula) —  ночная бабочка из семейства хохлаток.
  — бельгийский анимационный фильм 1979 года, выигравший «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале.

Harpy 
 Harpy — американский переносной зенитный ракетный комплекс, разработанный в 1958—1959 годах как конкурент ПЗРК Redeye.
 Bristol University Harpy — британская исследовательская ракета, запускавшаяся в 1957 году с австралийского полигона Вумера для измерения космической радиации.
 IAI Harpy — израильская крылатая ракета, разработанная в 1980-х годах и классифицируемая изготовителем как ударный беспилотный летательный аппарат.

См. также 
 Гарпия в геральдике